Žilina bezeichnet:
Žilina, Stadt im Okres Žilina, Slowakei
Žilina u Nového Strašecí, Gemeinde im Okres Kladno, Tschechien
Žilina (Nový Jičín), Ortsteil von Nový Jičín, Okres Nový Jičín, Tschechien